Nowe peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Nowe, ville et siège de la gmina de Nowe dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowe, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowe, village de la voïvodie de Łódź
 Nowe, village de la voïvodie de Sainte-Croix